La Hacienda kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Hacienda, Chiapas, Bejucal de Ocampo, 
 La Hacienda, Veracruz, 
 La Hacienda, Oaxaca, 
 La Hacienda, Hidalgo, Tula de Allende, 

Robotskapade Mexikoförgreningar